Live in London puede referirse a los siguientes álbumes en directo: 

Live in London, (1970) de The Beach Boys.
Live in London, (1981) de April Wine.
Live in London, (1982) de Deep Purple.
Live in London, (2001) de Steve Vai.
Live in London, (2003) de Judas Priest.
Live in London, (2005) de Testament.
Live in London, (2009) de Leonard Cohen.
Live in London, (2010) de Regina Spektor.
Live in London, (2011) de Il Divo.